Lebenszeit steht für:
 die Dauer, für die ein Lebewesen lebt, siehe Lebenserwartung
 einen Schwank in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, siehe Die Lebenszeit

Siehe auch: